Eutropi (pare de Constanci Clor), cavaller romà
 Eutropi (historiador), historiador romà 
 Eutropi (metge), metge grec
 Sant Eutropi de Saintes, llegendari bisbe de Saintes
 Eutropi (cònsol), ministre eunuc de l'emperador Arcadi.